Minus — міні-альбом норвезького співака та композитора Евена Йохансена.

Список композицій 
 «Let It Snow» — 2:45
 «Clean Slate» — 3:55
 «Heaviest Heart» — 4:39
 «Dead Happy» — 4:52
 «The Big Black Moon» — 3:22
 «Clean Slate» (The Bees Remix) — 5:46

Magnet